Donna Vekić era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nigina Abduraimova ha battuto in finale Anastasіja Vasyl'jeva 2–6, 6–1, 7–6(7–4).

Teste di serie 

  Ljudmyla Kičenok (semifinali)
  Nigina Abduraimova (Campionessa)
  Anastasіja Vasyl'jeva (finale)
  Michaela Hončová (secondo turno)

  Veronika Kapshay (semifinali)
  Mari Tanaka (quarti di finale)
  Başak Eraydın (quarti di finale)
  Ankita Raina (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Fergana Challenger 2013